Christian Ditlev Reventlow eller Christian Detlev Reventlow kan henvise til flere personer:

 Christian Ditlev Reventlow (1671-1738) (1671-1738) – dansk lensgreve til Grevskabet Christianssæde og Baroniet Brahetrolleborg, officer, overpræsident i Altona
 Christian Ditlev Reventlow (1735-1759) (1735-1759) – dansk lensgreve til Grevskabet Reventlow, Baroniet Brahetrolleborg, stamhusene Krenkerup & Frisenvold
 Christian Ditlev Reventlow (1710-1775) (1710-1775) – dansk lensgreve til Grevskabet Reventlow, Grevskabet Christianssæde og Baroniet Brahetrolleborg, elefantridder og gehejmekonferensråd
 Christian Ditlev Frederik Reventlow (1748-1827) – dansk lensgreve til Grevskabet Christianssæde samt senere Grevskabet Reventlow, dansk statsminister og reformator, elefantridder
 Christian Ditlev Reventlow (1775-1851) (1775-1851) – dansk lensgreve til Grevskabet Reventlow og Grevskabet Christianssæde, kammerherre
 Christian Ditlev Reventlow (eventyrer) (1898-1958) – dansk eventyrer (Christian Ditlev Frederik Reventlow)